Rukn ad-Dîn (in arabo : rukn al-dīn, , in turco : Rükneddin) «sostegno (pilastro) della religione (fede)» è una espressione che entra nel soprannome onorifico (Laqab) attribuito a diversi sovrani delle dinastie musulmane. Si trova anche Rukn ad-Dunyâ wa ad-Dîn (in arabo: rukn al-dunyā wa al-dīn, ) «sostegno del potere (di questo mondo) e della fede».

Può riferirsi a:

 Rukn ad-Dîn Toghrul-Beg o Tuğrul Bey primo sultano dell'impero seldjoukide (regno 1038-1063)
 Rukn al-Din Abu'l-Muzaffar Berkyaruq ibn Malikshah, Berk-Yaruq o Barkyaruq sultano Gran selgiuchide (regno 1094-1105)
 Rukn al-Dawla Dawûd Emiro artukide di Ramo di Amida (Diyarbakır) (regno 1109-1144)
 Rukn ad-Dîn Mas`ûd, Rükneddin Mesud o Mas`ûd I sultano seldjoukide del Sultanato di Rum (regno 1116-1155/1156)
 Rukn ad-Dîn al-Qâhir Suleyman Châh o Süleyman II Shah sultano seldjoukide di Rūm (regno 1197-1204)
 Rukn ad-Dîn Mawdûd emiro artukide del Ramo di Amida (Diyarbakır) (regno 1222-1232)
 Rukn ad-Dîn Fîrûz Shâh un musulmano turcomanno sultano di Delhi della dinastia degli schiavi (regno 1236)
 Rukn al-Dīn Qilij Arslān bin Kaykhusraw,  (morto 1266) o Rukn ad-Dunyâ wa ad-Dîn As-Sultân al-A`zim Qilij Arslân, sultano seldjoukide di Rūm (regno 1246-1265)
 Rukn ad-Dîn Khurshâh ultimo Imam dei Nizariti (regno 1255-1257)
 Az-Zâhir Rukn ad-Dîn Baybars al-Bunduqdari o Baybars (1223-1277) sultano mamelucco Bahrite d'Egitto e Siria (regno 1260-1277)
 Sheikh Rukn-ud-Din Abul Fath, conosciuto anche come Rukn-e-Alam (1251-1335), santo indiano Sufi
 al-Muẓaffar Rukn al-Dīn Baybars al-Jāshangīr (Baybars II), (morto 1310), Sultano Mamelucco di Egitto della Dinastia Bahri (regno 1309)
 Rukn ad-Dîn Yûsuf Châh atabeg hazaraspide del Lorestan (regno 1333-1339)
Rokneddin Mokhtari (1887-1970), musicista e violinista iraniano
Rukniddin Sharipov (nato 1974), tagiko internato nel campo di prigionia di Guantánamo

Pagine correlate
Mamelucchi
Dinastia Bahri